2 miejscowości w Polsce: 
 Mostówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin 
 Mostówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie

Zobacz też: Mostowo